Otsego County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Otsego County (Michigan) – okres státu Michigan
 Otsego County (New York) – okres státu New York